Борис — река в России, протекает по Шатровскому району Курганской области. Устье реки находится в 173 км по правому берегу реки Исеть. Длина реки составляет 15 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Иртышскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Исеть от впадения реки Теча и до устья, без реки Миасс, речной подбассейн реки — Тобол. Речной бассейн реки — Иртыш.

Код объекта в государственном водном реестре — 14010501112111200003910.

Населённые пункты 
 Кирпичики
 Барино

Притоки 
 Борисик

Примечания 

Притоки Исети
Реки Шатровского района